ВНИИ — аббревиатура от Всероссийский (в СССР — Всесоюзный) научно-исследовательский институт
 ВНИИ НП — нефтепереработки
 ВНИИ ПВТИ — проблем вычислительной техники и информатизации
 ВНИИ ПМ — прикладной микробиологии
 ВНИИА — автоматики им. Н. Л. Духова
 ВНИИАЛМАЗ — природных, синтетических алмазов и инструмента
 ВНИИБТ — буровой техники
 ВНИИВВиМ — ветеринарной вирусологии и микробиологии
 ВНИИГ и СПР — генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина
 ВНИИГАЗ — природных газов и газовых технологий «Газпрома»
 ВНИИЖТ — железнодорожного транспорта
 ВНИИЛМ — лесоводства и механизации лесного хозяйства
 ВНИИМ — метрологии им. Д. И. Менделеева
 ВНИИНС — автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина
 ВНИИОФИ — оптико-физических измерений
 ВНИИПО — противопожарной обороны МЧС России
 ВНИИСИ — системных исследований
 ВНИИСМ — смазочных материалов
 ВНИИССОК — селекции и семеноводства овощных культур
 ВНИИТАГ — теории архитектуры и градостроительства
 ВНИИТЭ — технической эстетики
 ВНИИФК — физической культуры и спорта
 ВНИИТЭ-ПТ — технической эстетики «Перспективное Такси»
 ВНИИЭМ — электромеханики им. А. Г. Иосифьяна
 ВНИИземмаш — землеройного машиностроения
 ВНИИДРЕВ — деревообрабатывающей промышленности
 ВНИИГМИ-МЦД — гидрометеорологической информации — Мировой центр данных

См. также 
 ВИР — Всероссийский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова
 ВНИИ РЭ — морской НИИ радиоэлектроники «Альтаир»
 ВНИИМС (значения)
 ВНИИС (значения)
 ВНИИцветмет — восточный НИИ
 Ржавки — посёлок ВНИИПП
 Саров — город ВНИИЭФ